«Дидубе» () — одна из двух наземных станций Тбилисского метрополитена. Расположена на Ахметели-Варкетилской линии между станциями «Гоциридзе» и «Грмагеле».

На станции имеется пересадка на железнодорожную платформу Дидубе.

История и происхождение названия 
Была открыта 11 января 1966 года. Название станция получила по одноимённому району и ж/д станции. До 16 ноября 1985 года была конечной.

Архитектура и оформление 
По конструкции напоминает наземные станции Московского метрополитена — «Измайловскую» и станции Филёвской линии.

Примечания

Ссылки 
Metro station «Didube» 

Станции Тбилисского метрополитена
Ахметели-Варкетилская линия метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1966 году
Наземные открытые станции